«Кинопремия «Империя» за лучший британский фильм — одна из номинаций Empire Awards присужденная журналом Empire лучшему фильму Великобритании. Победителей выбирают читатели журнала.

Ниже перечислены фильмы, удостоенные этой награды с момента учреждения премии, а также картины-номинанты. . .

1990-е

2000-е

2010-е

Ссылки 
«Империя» на сайте IMDb 

Британский фильм